Der Mexico City Grand Prix 2015 im Badminton fand vom 15. bis zum 20. Dezember 2015 in Mexiko-Stadt statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Ajay Jayaram (Viertelfinale)
 Sho Sasaki (Halbfinale)
 Lee Dong-keun (Champion)
 Boonsak Ponsana (2. Runde)
 Tanongsak Saensomboonsuk (zurückgezogen)
 Pablo Abián (1. Runde)
 Zulfadli Zulkiffli (Viertelfinale)
 Kenichi Tago (zurückgezogen)

Endrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
 Bae Yeon-ju (Flnals)
 Michelle Li (1. Runde)
 Busanan Ongbumrungpan (3. Runde)
 Minatsu Mitani (2. Runde)
 Yui Hashimoto (zurückgezogen)
 Sayaka Sato (Champion)
 Kirsty Gilmour (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Herrendoppel

Setzliste 
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (zurückgezogen)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Halbfinale)
  Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Champion)
  Marcus Ellis / Chris Langridge

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Damendoppel

Setzliste 
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei
  Chang Ye-na / Lee So-hee
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao
  Ko A-ra / Yoo Hae-won

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Mixed

Setzliste 
  Michael Fuchs / Birgit Michels
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Champion)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan
  Choi Sol-gyu / Eom Hye-won

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
tournamentsoftware.com

2015
Badmintonwettbewerb in Mexiko-Stadt
Badminton 2015